Miejscowości w USA:
 Alva – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee
 Alva – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Woods
Miejscowości w Szkocji:
 Alva – miasto w Szkocji
Rzeka:
 Alva – rzeka w Portugalii, dopływ Mondego